Bayona hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Bayona (España) (en gallego Baiona), municipio de la provincia de Pontevedra.
 Bayona (Francia) (en euskera Baiona; en francés Bayonne), ciudad en el suroeste de Francia.
 Bayona (República Dominicana), barrio del municipio Santo Domingo Oeste, República Dominicana.
 Bayona de Tajuña, nombre histórico del municipio español de Titulcia, de la Comunidad de Madrid.
 Bayonne (Nueva Jersey), ciudad estadounidense en el estado de Nueva Jersey.

Además
 Bayona o timón de codaste, una pieza para gobernar las embarcaciones;
 Juan Antonio García Bayona, director de cine español.
 Victoria Bayona, escritora argentina de género fantástico.